Басонеачи има више значења:

 Басонеачи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Басонеачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Басонеачи (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику